Sturmhochwasser steht für:
 Windstau (Hydrologie): Hochwasser, hervorgerufen durch Sturmwinde im Allgemeinen
 Ostseesturmhochwasser: Durch Sturmwinde hervorgerufenes Hochwasser der Ostsee im Speziellen

Siehe auch
 Sturmflut